Gintersdorf ist der Name folgender Orte:

 Gintersdorf (Gemeinde Pabneukirchen), Ortsteil von Pabneukirchen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Gintersdorf (Gemeinde Sankt Georgen), Ortsteil von Sankt Georgen ob Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark

Siehe auch:
 Gintersdorfer
 Günthersdorf (Begriffsklärung)
 Guntersdorf
 Güntersdorf